Shadwell peut désigner :

Patronyme 

 Lancelot Shadwell (1779-1850), un avocat et député britannique.
 Thomas Shadwell (1642-1692), un dramaturge britannique.
 Siadwell, le poète gallois (prononcé « Shadwell »), un personnage de série télévisée des années 1980.

Toponyme 

 Shadwell (Londres), un district de Londres, au Royaume-Uni.
 Gare de Shadwell, une gare du réseau London Overground.
 Shadwell (DLR), une station de la ligne Docklands Light Railway du métro de Londres (London Underground).
 Shadwell (Gloucestershire), un hameau d'Uley, Royaume-Uni.
  Shadwell, un village au nord-est de Leeds, West Yorkshire, Royaume-Uni.
 Shadwell (Virginie), une plantation en Virginie, États-Unis, lieu de naissance de Thomas Jefferson.

Navire 
 , un navire américain.